Eiermühle ist der Ortsname von

 Eiermühle (Bad Abbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Abbach, Landkreis Kelheim, Bayern 
 Eiermühle (Rattiszell), Ortsteil der Gemeinde Rattiszell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Eiermühle (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern